Les Essarts (Eure)
 Les Essarts (Loir-et-Cher)
 Les Essarts (Vendeia)

Desambiguações de topônimos